Пхукет:

 Пхукет — провинция в Таиланде
 Пхукет — город в Таиланде, административный центр одноимённой провинции
 Пхукет — горы в Таиланде
 Пхукет — остров в Таиланде
 Пхукет — международный аэропорт в Таиланде